Amma steht für:
 Amma (Gottheit), Schöpfergott der Dogon in Mali
 Amma (West Virginia), Ort in Roane County (West Virginia), West Virginia
 Amma (Vorname), weiblicher Vorname

Amma ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Amritanandamayi (* 1953), genannt Amma, indischer Avatar-Guru
 J. Jayalalithaa (1948–2016), genannt Amma, indische Schauspielerin und Politikerin

 Sachi Amma (* 1989), japanischer Sportkletterer
 T. A. Sarasvati Amma (1918–2000), indische Mathematikhistorikerin und Hochschullehrerin
 Takayoshi Amma (* 1969), japanischer Fußballspieler

AMMA steht für:
 Association of Malayalam Movie Artists, indische Künstlervereinigung für Filmschaffende auf Malayalam

Abkürzung